Чемпіонат Польщі з футболу 1935 проводився з 31 березня по 1 грудня. У змаганні брали участь одинадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув). Для команди цей титул став третім в історії. Найкращий бомбардир турніру — гравець львівської «Погоні» Міхал Матіяс, який забив 22 голи у ворота суперників.

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
 22 — Міхал Матіяс («Погонь»)
 16 — Артур Возняк («Вісла»),  («Варта»)

Чемпіони 
«Рух»: , Генрік Гила; , , Едмунд Гемса, Вальтер Панхиж, Теодор Петерек, Антоній Руранський, , Губерт Вадас, Герард Водаж, Францішек Зожицький, Ернест Вілімовський, Губерт Гурка, Едмунд Малхерек, Павел Малхерек, Зігфрід Чемпиш, Ернест Кубіш, Сильвестер Новаковський, Евальд Лоеве, Юзеф Шлосарек, Юзеф Ібром, Стефан Катзи. Тренер — Густав Візер.

Фінальна група другої ліги

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1935
Польща
1935 у Польщі